Гентри (Гантри, Гэнтри), значения:

Гантри — подвижная, как правило кольцевая, часть томографического или маммографического аппарата, содержащая сканирующее оборудование; также система многопольного ротационного облучения лежащего пациента. 
Элмер Гентри (роман) — книга американского писателя Синклера Льюиса
Элмер Гентри (фильм) — фильм 1960 года, основанный на романе

Примечания